Firling ist der Name folgender Orte:

  Firling (Gemeinde Kaltenberg), Ortsteil von Kaltenberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
  Firling (Gemeinde Henndorf), Ortsteil von Henndorf am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg